La Saison 2014-2015 de la Juventus FC voit le club s'engager dans quatre compétitions que sont la Serie A, la Coupe d'Italie de football, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Italie.

Historique 
Après un été mouvementé avec le départ de l'entraineur et leader charismatique Antonio Conte qui avait réussi à ramener la Vieille Dame à la victoire après l'épisode douloureux du Calciopoli, les Bianconeri visent un  consécutif de champion d'Italie.

Cependant, guidée par Massimiliano Allegri et renforcée par l'arrivée des jeunes promesses Álvaro Morata, Roberto Pereyra et Kingsley Coman ainsi que de l'expérimenté Patrice Évra, la Juve survole la Serie A pour la  consécutive et remporte la dixième Coupe d'Italie de son Histoire.

Après les désillusions des saisons précédentes, la Vieille Dame effectue un superbe parcours sur la scène européenne. En effet, après avoir éliminé notamment le Borussia Dortmund, l'AS Monaco et le Real Madrid les bianconeri disputent la finale de la Ligue des champions 2014-2015. Une finale inespérée, remportée néanmoins par le FC Barcelone, mais qui symbolise le retour de la Vieille Dame au sommet du football européen.

Une saison magnifique et sans doute historique, entachée seulement par la défaite aux tirs au but en Supercoupe d'Italie face au SSC Naples.

Effectif de la saison 

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants
|-

NB: Arrivées et départs lors du mercato hivernalAlessandro Matri, Stefano Sturaro et Paolo De Ceglie ont rejoint l'équipe lors du mercato hivernal en janvier 2015.Sebastian Giovinco a lui quitté le club durant la même période de transfert.

Tableau des transferts

Matchs amicaux

Serie A

Rencontres de Serie A

Classement final de la Serie A 2014-2015

Ligue des champions

Phase de poule

Classement de la Poule

Rencontres de la phase de Poule

Phase à élimination directe

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Coupe d'Italie

Supercoupe d'Italie

Statistiques individuelles

Notes et références 

Saison de la Juventus
Juventus
Saison 2014-2015 de football en Italie